El Morro kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Morro, Veracruz, ort, 
 El Morro, Baja California, ort, 
 El Morro, Guerrero, General Heliodoro Castillo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar